Natt och dag kan avse:
Natt och dag (växt) – en växt i växtfamiljen snyltrotsväxter, Melampyrum nemorosum (lundkovall)
Natt och Dag – släkt från Östergötland ur den svenska uradeln
Natt och dag (bok) – en roman av Virginia Woolf
Natt och dag – lokal benämning i Sverige på styvmorsviol